Senechal steht für:
 Sénéchal, französischer Automobilhersteller

Senechal oder Sénéchal ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Senechal Faust (* 1936), US-amerikanische Tiermalerin
 Carla Sénéchal (* 1996), französische Bobfahrerin
 Florian Sénéchal (* 1993), französischer Radrennfahrer
 Louis Le Sénéchal (1910–1977), französischer Politiker
 Marjorie Senechal (* 1939), US-amerikanische Mathematikerin
 Michel Sénéchal (1927–2018), französischer Tenor und Musikpädagoge.
 Raymond Le Sénéchal (* um 1930), französischer Jazzmusiker und Filmkomponist
 Robert Sénéchal (1892–1985), französischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Seneschall